Хопман Къп 2015 е 27-тото издание на Хопман Къп – неофициално световно първенство по тенис за смесени двойки. Турнирът започна на 4 януари и завърши на 10 януари 2015 г. Провежда се в Пърт, Австралия.

Участници

Отбори 
На 1 октомври е обявен пълният списък с участници.

Промени в отборите

Групова фаза

Група А 
Всички часове са в местно време (UTC+8).

Класиране

Канада – Чехия

Италия – САЩ

Чехия – Италия 

 Фабио Фонини не бе в състояние да играе в двубоя на смесени двойки, затова отборът на Чехия получи служебна победа с 6 – 0, 6 – 0. Въпреки това все пак се изигра мач, в който Чехия победи с 8 – 6 (виж отгоре).

Канада – САЩ

Канада – Италия

Чехия – САЩ

Група Б 
Всички часове са в местно време (UTC+8).

Класиране

Австралия – Полша 

 Матю Ебдън не бе в състояние да играе в двубоя на смесени двойки, затова отборът на Полша получи служебна победа с 6 – 0, 6 – 0. Въпреки това все пак се изигра мач, в който Полша победи с 8 – 4 (виж отгоре).

Великобритания – Франция

Великобритания – Полша

Австралия – Франция

Франция – Полша 

След като Полша си осигури първото място в групата с победата си в мъжкия мач, двубоят на смесени двойки включваше само тайбрек. Отборът на Полша се отказва след първия сет (виж отгоре).

Австралия – Великобритания

Финал

САЩ – Полша

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

ATP Световен Тур 2015
WTA Тур 2015
Хопман Къп